Engelska parken kan syfta på:

 Engelsk park – en parkanläggningsstil som tog form i England och som under främst 1700-talet spred sig till flera andra länder, bland annat Sverige
 Engelska parken, Söderfors – ett byggnadsminne i Söderfors
 Engelska parken – en park i Uppsala
 Engelska parken, Varberg – en park i Varberg
 Engelska parken, Danvikshem – ett natur- och parkområde nedanför Danvikshem i Nacka kommun
 Engelska parken – en park i Göteborg, se Överåsparken
 Engelska parken, Norra Djurgården – en park på KTH:s campusområde på Norra Djurgården i Stockholm
 Engelska parken – en park i Mariehamn, se Badhusparken, Mariehamn
 Engelska parken, Jerevan – en allmän park i Jerevan i Armenien
 Engelska parken - Humanistiskt centrum – är ett campus vid Uppsala universitet som gränsar till Engelska parken
 Engelska parken project – musikgrupp från Uppsala
 Engelska parken (roman) – av Ola Larsmo från 1988

Se även
 Englischer Garten